Кубок Казахстану з футболу 2016 — 25-й розіграш кубкового футбольного турніру в Казахстані. Титул втретє здобула Астана.

Груповий раунд 
Матчі пройшли 21-29 березня 2016 року.

Група 1

Група 2

Група 3

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 квітня 2016

|}

Чвертьфінали 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 травня 2016

|}

Півфінали 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|21 вересня/5 листопада 2016

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21 вересня/6 листопада 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Казахстану на soccerway 
 Офіційний сайт 

2016
Казахстан
2016 у Казахстані